Jiva (déesse) est, dans la mythologie slave, la déesse de la vie, du printemps et de la naissance.
 Jiva (sanskrit) est un terme sanskrit qui signifie dans la philosophie indienne « individualité » ou encore « soi individualisé ».